Дуглас-Хьюм (): Дуглас-Хьюм, Александр (1903—1995) — британский политик шотландского происхождения, премьер-министр Великобритании (1963—1964).
 Дуглас-Хьюм, Дэвид, 15-й граф Хьюм (1943—2022) — британский политик-консерватор и бизнесмен.